Tischtschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wiktorowitsch Tischtschenko (* 1984), russischer Boxer

 Boris Iwanowitsch Tischtschenko (1939–2010), russischer Komponist
 Jelisaweta Iwanowna Tischtschenko (* 1975), russische Volleyballspielerin
 Jewgeni Andrejewitsch Tischtschenko (* 1991), russischer Boxer
 Olga Anatoljewna Tischtschenko (* 1973), russische Kanutin 
 Tatjana Alexejewna Tischtschenko (* 1975), russische Kanutin
 Wjatscheslaw Jewgenjewitsch Tischtschenko (1861–1941), russischer Chemiker

Siehe auch:
 Tyschtschenko